de bijbelfiguur Zebedeüs
 een pseudoniem van de Belgische journalist, auteur en dramatics Jan Bruylants jr.